Максим Эдуардович Родштейн () — израильский шахматист, гроссмейстер (2007).

Биография 
В 1998 году с семьей переехал в Израиль.

Чемпион Израиля 2006 г.

В составе сборной Израиля участник шести шахматных олимпиад (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.; в 2008 г. команда стала серебряным призером соревнования, в 2010 г. — бронзовым; в 2008 г. также завоевал индивидуальную серебряную медаль за 2-й результат на своей доске), двух командных чемпионатов мира (2010 и 2015 гг.), четырех командных чемпионатов Европы (2007, 2011, 2015 и 2019 гг.).

Чемпион мира среди юниоров (в категории до 16 лет) 2004 г. В 2003 г. стал серебряным призером аналогичного соревнования в категории до 14 лет.

Победитель опен-турниров в Андорре (2007 г.) и Испании (2010 г.).

Победитель традиционного международного турнира Rilton Cup 2015 / 16 гг.

Участник Кубков мира 2017 и 2019 гг., квалификационных соревнований Кубков мира 2011 и 2015 гг.

Участник личных чемпионатов Европы (лучший результат — 8 место в 2010 г.).

Секундант Бориса Гельфанда в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2012 г., проходившем с 10 по 30 мая 2012 года в Москве.

7 августа 2015 г. женился на чешской шахматистке Терезе Олшаровой.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография Максима Родштейна на сайте ФШР

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам